Andreas Diefenbach ist der Name folgender Personen:

* Andreas Diefenbach (Mikrobiologe) (* 1965), deutscher Mikrobiologe und Hochschullehrer 
 Andreas Diefenbach (Künstler) (* 1973), deutscher Künstler